М-52:
 М-52 «Чуйский тракт» — российская автомагистраль;
 М-52 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.
 М-52 (самолёт) — реактивный самолёт разработки Мясищева.